Ростислав Володимирович (бл. 1038 — 3 лютого 1067) — князь тмутороканський (1064—1067), син новгородського князя Володимира Ярославича.
 Ростислав Володимирович (? — після 1242) — князь овруцький (1223—1235), син київського князя Володимира Рюриковича.
 Ростислав Володимирович (? — після 1202) — князь канівський (1163—1169) і трипільський (1191—1202), син Володимира Мстиславича (Мачешича).